Hua Hin Championships 2019, właśc. Toyota Thailand Open presented by E@ 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Hua Hin Championships rozgrywany w dniach 28 stycznia–2 lutego 2019 roku w Hua Hin na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Tajlandii
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019